Cmentarz Trumpeldor
 Josef Trumpeldor